Rundhaus steht für:
 Rundhaus (Radebeul), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Radebeul, Sachsen
 Orkadisches Rundhaus, eine schottische Bauform aus dem 1. Jahrtausend v. Chr.
 eine Bauart von Lokschuppen, siehe Lokomotivschuppen #Rundhaus

Haustypen:
 Rundhaus (Fertighaus), ein Typ von Fertighäusern
 ein in Apulien verbreiteter Haustyp, siehe Trullo
 ein in Äthiopien und Südsudan verbreiteter Haustyp (Tukul), siehe Rundkirche (Äthiopien)
 ein in Fujian verbreiteter Haustyp, siehe Tulou
 ein in Mauretanien verbreiteter Haustyp, siehe Tikkit
 ein in Namibia verbreiteter Haustyp (Pontok), siehe Karibib #Geschichte

Siehe auch:
 Roundhouse
 Runde Häuser von Moskau
 Rundhäuser (Dresden)